

Шилі — село, Джангельдинський район, Костанайська область
 Шилі — село, Казалінський район, Кизилординська область

Інше 
 Джин Шилі (1911—1998) — американська легкоатлетка.

Див. також 
 Чилі (село)
 Шиєлі